Ткачук, Юрий:* Ткачук, Юрий Петрович (род. 1961) — советский футболист.
 Ткачук, Юрий Юрьевич (род. 1995) — украинский футболист.